Джонатан Парр (; 21 октября 1988, Осло, Норвегия) — норвежский футболист, защитник сборной Норвегии и «Стрёмсгодсет».

Биография

Клубная карьера 
Парр родился в Осло, играл за юношеские команды «Хольмлия», КФУМ Осло, «Хаугер», затем присоединился к клубу «Люн».

30 апреля 2006 Джонатан дебютировал за «Люн» в Типпелиге. В 2006 году Парр провел 14 матчей, из них 11 в чемпионате, на поле он выполнял функции вингера или нападающего.

В марте 2007 года Парр подписал трехлетний контракт с «Олесунн». Свой первый матч за новый клуб Джонатан сыграл 9 апреля в матче против «Старта», а 29 июля 2007 года Парр забил свой первый мяч в чемпионате Норвегии в ворота «Саннефьорда». В первом сезоне в новом клубе Джонатан провёл 19 игр в чемпионате, 5 раз появляясь в стартовом составе и 14 — выходя на замену.

С «Олесунн» Парр выиграл два кубка Норвегии (в 2009 и 2011). В феврале 2010 Джонатан продлил свой контракт, истекавший в конце 2011, ещё на 1 год.

Кристал Пэлас 
В июле 2011 года Парр перешёл из «Олесунн» в «Кристал Пэлас», подписав трехлетний контракт. По итогам сезона 2011/12 был признан игроком года «Кристал Пэлас».

Сезон 2012/13 Джонатан начал успешно, прочно заняв место на левом фланге защиты. После смены в октябре 2012 главного тренера Парр остался в основе, иногда играя на позиции правого защитника. Сезон для Джонатана закончился в апреле 2013, когда в матче с «Ипсвичем» он получил травму связок лодыжки. «Кристал Пэлас» удалось в финале плей-офф выиграть у «Уотфорда» и вернуться в Премьер-лигу после 8-летнего отсутствия.

21 декабря 2013 года Джонатан дебютировал в Английской Премьер-лиге в матче с «Ньюкаслом». По окончании сезона 2013/14 покинул клуб.

Ипсвич Таун 
7 июля 2014 года присоединился к «Ипсвич Таун», подписав двухлетний контракт. 30 августа он дебютировал в основном составе нового клуба в игре против «Дерби». В матче 7 тура Джонатан забил свой первый гол за «Ипсвич».

Стрёмсгодсет 
13 января 2016 года Парр подписал контракт на 3,5 года с клубом «Стрёмсгодсет».

Карьера в сборной 
Джонатан выступал за юношеские сборные Норвегии до 17 и до 19 лет. В период с 2008 по 2010 вызывался в молодёжную сборную.

11 мая 2010 был первый раз вызван на игры главной сборной, 29 мая 2010 дебютировал в товарищеском матче против сборной Черногории. Парр стал первым игроком «Олесунн», сыгравшим за норвежскую сборную.

Достижения

Командные 
 Обладатель Кубка Норвегии: 2009, 2011

Личные 
 Лучший игрок «Кристал Пэлас» сезона 2011/12

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте «Кристал Пэлас»

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Люн»
Игроки ФК «Олесунн»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»